Тарб (фр. Tarbes, окс. Tarba) — многозначный термин.

 Тарб — административный центр департамента Верхние Пиренеи, Франция.
 Тарб — округ во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.

 Тарб  — французский регбийный клуб из Тарба.
 Тарб  (Tarbes Gespe Bigorre) — женский баскетбольный клуб, базирующийся в городе Тарб, Франция.